Patursson (oprindelig Pedersen) er en kongsbondeslægt fra Kirkjubøur på Færøerne med stamsæde på gården Kirkjubøargarður. Slægten har fostret mange fremtrædende personer indenfor primært politik, medier og kunst. 

Tre færøske partier har medlemmer af slægten som medgrundlæggere. Jóannes Patursson var hovedkraften bag stiftelsen af Sjálvstýrisflokkurin og Fólkaflokkurin, mens hans søn Erlendur Patursson var medgrundlægger af Tjóðveldi.

Den nuværende kongsbonde på Kirkjubøargarður er Jóannes Patursson, som er 17. generation på gården.

Fremtrædende medlemmer

12. generation 
Páll Patursson (døbt Poul Peder Pedersen), kongsbonde

13. generation 
 Helena Patursson (1864–1916), redaktør og feminist
 Jóannes Patursson (1866–1946), politiker og kongsbonde 
 Sigert Patursson (1869–1931), eventyrer og forfatter
 Sverri Patursson (1871–1960), ornitolog, skribent og miljøaktivist
 Olaf Gazet Patursson (1879-1970), gartner og videnskabsmand
(alle børn af Páll Patursson)

14. generation 
 Páll Patursson (1894–1967), kongsbonde 
 Erlendur Patursson (1913–1986), politiker og redaktør
(begge sønner af Jóannes Patursson)

15. generation 
 Jóannes Patursson (?–1973), kongsbonde

16. generation 
 Páll Patursson (1944–), kongsbonde 
 Tróndur Patursson (1944–), kunstner
(tvillingebrødre og sønner af Jóannes Patursson

17. generation 
 Jóannes Patursson, kongsbonde

Slægter
Personer fra Færøerne
Kirkjubøur